Voorwerp: een zaak, object of ding
 Gevonden voorwerp, een verzamelterm voor zaken die het eigendom of persoonlijk bezit van iemand anders zijn en na verlies door anderen zijn teruggevonden
 Hanny's Voorwerp, een reflectienevel, ontdekt in 2007 door de Nederlandse onderwijzeres
 Benaming voor verschillende zinsdelen in de grammatica
 Belanghebbend voorwerp drukt uit wie belang heeft bij een bepaalde "handeling"
 Bezittend voorwerp, de benaming voor een zinsdeel dat aanduidt waarop of op wie de door het werkwoord uitgedrukte handeling, werking of toestand is gericht
 Handelend voorwerp, in een lijdende zin een bepaling die aangeeft wie de daarin beschreven handeling verricht
 Lijdend voorwerp of direct object, het zinsdeel waarop de werking van het werkwoord rechtstreeks betrekking heeft
 Meewerkend voorwerp het zinsdeel dat de door middel van het gezegde uitgedrukte handeling niet rechtstreeks ondergaat, maar hierin de rol van ontvanger of beoogde heeft
 Ondervindend voorwerp een zinsdeel dat in de Nederlandse taal aangeeft wie de uitgedrukte handeling ondervindt

Zie ook 
 Object (doorverwijspagina)